
Cupa Davis 2009 reprezintă cea de-a 98-a ediție a turneului masculin de tenis pe națiuni. În finala care a avut loc în perioada 4 - 6 decembrie, Spania a învins Cehia și a obținut cel de-al 4-lea titlu al său.

Cupa Mondială 2009

Rezultate

Legendă
 F =favorit
 * =țară gazdă

Echipele care pierd în primul tur vor susține meciuri de baraj pentru Grupa Mondială 2010.

Baraj
''Articol principal Cupa Davis baraj 2009

Cele 8 echipe din grupa mondială care au pierdut în primul tur al Cupei Davis și cele 8 echipe câștigătoare ale grupei I susțin în perioada 18-20 septembrie meciuri de baraj pentru grupa mondială 2010.

Vezi și
Cupa Davis

2009
Cupa Davis